

Localidades

 Morro das Pedras (Belo Horizonte)
 Morro das Pedras (Florianópolis)

Desambiguações de topônimos